The Argonauts – cortometraggio muto statunitense del 1911
 The Argonauts – libro di Maggie Nelson del 2015
 Cecilia & The Argonauts – gruppo musicale rock nicaraguense

Pagine correlate 
 Argonauts